Зу́барев (Зу́барева) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Зубарев 
 
 Зубарев, Андрей Сергеевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Зубарев, Алексей Павлович (род. 1959) — советский и российский рок-музыкант.
 Зубарев, Артём Сергеевич (род. 1980) — российский хоккеист.
 
 
 
 
 Зубарев, Владимир Юрьевич (род. 1993) — российский футболист.
 Зубарев, Владислав Константинович (1937—2013) — советский художник, шестидесятник.
 Зубарев, Вячеслав Викторович (род. 1959) — российский предприниматель и политик.
 Зубарев, Геннадий Васильевич (1914—1973) — советский государственный и политический деятель.
 Зубарёв, Дмитрий Николаевич (1917—1992) — советский физик-теоретик.
 
 
 Зубарев, Игорь Дмитриевич (род. 1966) — российский предприниматель и политик, член Совета Федерации. 
 Зубарев, Илья (род. 1975) — кипрский технологический предприниматель.
 Зубарев, Иосиф Егорович (1907—1944) — советский военачальник, полковник, командир 340-й стрелковой дивизии.
 Зубарев, Константин Сергеевич (род. 1980) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Зубарев, Максим Александрович (род. 1990) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Зубарев, Михаил Степанович (1920—1940) — Герой Советского Союза.
 
 Зубарев, Олег Геннадьевич (род. 1966) — украинский футбольный арбитр.
 Зубарев, Прокопий Тимофеевич (1886—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Зубарев, Тарас Николаевич (1927—2020) — советский учёный, специалист в области физики ядерных реакторов.
 Зубарев, Фёдор Иванович (1868—1942) — военный инженер, профессор, генерал-майор.

Зубарева 
 Зубарева, Вера Васильевна (1896—1918) — вятская студентка-революционерка, большевичка.
 
 Зубарева, Ольга Валентиновна (род. 1958) — советская гандболистка.

Топоним 
 Зубарева — деревня в Тюменском районе Тюменской области России.

Примечания

См. также 
 Зуборев, Леонид Иосифович (род. 1943) — белорусско-американский писатель.
 Зубарев переулок
 Зубаревка
 Зубарево
 Зубаревская